Ха́уи, Хо́уи (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (род. 1934) — британский физик.
 Хоуи, Брианна (род. 1989) — американская актриса.
 Хауи, Дэвид (род. 1927) — шотландский кёрлингист.
 Хауи, Жорж (1938—2005) — ливанский политический деятель.
 Хауи, Кейт (род. 1973) — британская дзюдоистка средней и полутяжёлой весовых категорий, выступала за сборную Великобритании в начале 1990-х — середине 2000-х годов.
 Хауи, Рона (в замуж. Рона Мартин; род. 1966) — британская и шотландская кёрлингистка и тренер, чемпион зимних Олимпийских игр 2002.
 Хауи, Стив (род. 1971) — английский футболист, защитник.
 Хоуи, Стив (род. 1977) — американский актёр.
 Хауи, Уильям (1908—1976) — ливанский правохристианский политик, первый командир вооружённых формирований и руководитель службы безопасности фалангистской партии Катаиб.

См. также 
 Хауи-ин-те-Хилс
 Хоуи
 Хау
 Хауа